Bolen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bolen (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (44,6 ha)
Bolen (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (48,4 ha)

Se även
Bollen
Bölen, Östergötland, sjö i Motala kommun, 
Bolena, sjö i Strömsunds kommun,  (49,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn